

Brasil 
Rio Pequeno (Santa Catarina) — rio situado no estado de Santa Catarina
Rio Pequeno (Paraná) — rio situado no estado do Paraná
Rio Pequeno (distrito) — distrito situado na região oeste do município de São Paulo

Portugal 
Rio Pequeno do Trancão — rio dos municípios de Arruda dos Vinhos e Loures, afluente do Trancão

Desambiguações de topônimos